Pont del Diable (Cardona) al Cardener a Cardona
 Pont del Diable (Ceret) de Ceret, sobre el Tec
 Pont del Diable (Gironella) a cal Bassacs (Gironella), restes d'un pont romànic sobre el Llobregat
 Pont del Diable (Isòvol) al Segre a prop d'Isòvol 
 Pont del Diable (Martorell) d'entre Martorell i Castellbisbal, pont gòtic d'origen romà sobre el Llobregat 
 Pont del Diable (Pineda de Mar) 
 Pont del Diable (Sarroca de Bellera) entre Sarroca de Bellera i Senterada, sobre el barranc de Sant Genís 
 Pont del Diable o Aqüeducte de les Ferreres de Tarragona 
 Pont del Diable (Torà), a Torà (Segarra)
 Port del Pont del Diable o Port de Teufelsbrück a la desembocadura dels Kleine i Große Flottbek a l'Elba 
 Pont del Diable (Sant Joan de Fòrcs)'''